Кафыр-Кумух () — село в Буйнакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кафыр-Кумух как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположен в 3 км к северо-востоку от районного центра города Буйнакск, на правом берегу реки Шураозень, у республиканской трассы Махачкала-Буйнакск.

История 

Кафыр-Кумух одно из старейших сёл в Дагестане. В окрестностях селения обнаружено немало древних артефактов (остатки древней колыбели, захоронение в кибитке и т. п.), отчего кумыки прозвали его Къарт-Орун (буквально: «Старое место»).

Рядом с селом обнаружено древнее Кафыр-Кумухское городище, относящееся к VIII — Х вв.

Кафыр-Кумух упоминается у арабского географа Аль-Масуди под названием Гумик.

До прихода в село шамхалов в селении правили карачи-беки, а в ещё более ранний период по местным преданиям некие бёрюханы и тотурханы.

В XVII в. селение являлось центром Бамматулинского удела (бийлика) Тарковского шамхальства. В этот период здесь известны князья Андия-Шамхал, Бий-Баммат, Умахан, Будай-Мурза и Арсланбек. Со временем селение уступило свою функцию удельного центра Нижнему Казанищу, а в 1820 году вошло непосредственно в состав Тарковского шамхальства. Шамхал Абу-Муслим-хан построил в Кафыр-Кумухе свой замок, ставший его резиденцией. Прекрасный дворец Абу-Муслим-хана был разрушен при строительстве железнодорожной ветки Порт-Петровск — Темир-Хан-Шура. Жители Кафыр-Кумуха занимались земледелием, садоводством, разведением крупного и мелкого рогатого скота, перевозкой. 

После землетрясения 1970 года был принят план по переселению 312 хозяйств совхоза «Шуринский» села Кафыр-Кумух во вновь построенный населённый пункт Янги-Кумух. К 1975 году в посёлке должно было быть выстроено 182 индивидуальных жилых домов и 40 трёхквартирных совхозных домов, детский сад, медпункт, баня, торговый центр. В настоящее время построенный посёлок представлет собой микрорайон Новый Кумух, расположенный в 2 км к северо-востоку от основного села.

Население

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района
Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана